Пессина () может означать:

 Пессина-Кремонезе — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Кремона
 Пессина, Джорджо — итальянский фехтовальщик-рапирист
 Пессина, Маттео — итальянский футболист